Королевские девушки (в некоторых переводах также Королевские дочери или Дочери короля; , старофранц.: Les filles du roy) — группа невест, прибывших из Европы (преимущественно из Франции) в Квебек (Новая Франция) по поручению и при финансовой поддержке короля Людовика XIV. От 700 до 1000 незамужних женщин эмигрировали в Квебек в 1663—1673 годах с намерением вступить в брак с уже проживавшими там французскими поселенцами. Цель переселения женщин в Канаду — пополнение женского населения этой преимущественно мужской колонии и увеличение общей численности франкоязычного населения Америки ввиду быстрого роста населения в довольно агрессивных британских колониях, угрожавших Новой Франции с юга и востока. Благодаря высокой фертильности «королевские девушки» составили основу генофонда современного франкоканадского этноса.

История 
Первые французские исследователи (Жак Картье) появились на североамериканском континенте задолго до англичан — в 1534 году. Однако долгое время никакие попытки заселения исследованных территорий Франция не предпринимала, хотя сюда стали регулярно наведываться баскские, бретонские и нормандские рыболовецкие суда, которых вскоре заинтересовала и пушнина. Со времени основания первого постоянного французского поселения на североамериканском континенте в 1608 году французская колония Новая Франция находилась во владении торговых компаний, которые имели разрешение на промысел меха, древесины и рыбы в колонии в обмен на обещание заселять и развивать эту территорию. Большинство весьма немногочисленных переселенцев из Франции составляли военные, торговцы, рыбаки, моряки, авантюристы и служащие разных торговых компаний. В 1663 году население колонии составляло лишь 2,5 тыс., из которых только 1175 человек (47 %) родились в Америке. При этом, из-за того что на каждую женщину приходилось 6 мужчин, франкоканадцам приходилось вступать в браки с индианками и негритянками. Общее количество населения колонии было чрезвычайно мало по сравнению с более чем 100 000 английских поселенцев в 13 британских колониях, которое стали серьёзной угрозой для французских владений в Северной Америке. Таким образом, в середине XVII столетия среди населения колонии значительно преобладали мужчины разных профессий и ощущался большой недостаток женщин, что было помехой дальнейшего развития колонии — некоторые мужчины, так и не женившись, возвращались во Францию, и правительство расходовало дополнительные средства на обратную транспортировку.

Подготовка 
Во время правления короля Людовика XIV из-за плохого управления торговая компания Канады — Компания ста партнёров — была лишена лицензии, и в 1663 году во главе колонии встала назначенная королём гражданская администрация из Франции, которая начала принимать меры для увеличения населения Новой Франции. Была внедрена система льгот для поощрения браков и рождения детей в колонии, а частные эмиграционные агенты поощряли девушек во Франции эмигрировать на государственные средства в Квебек, что было нелёгкой задачей, учитывая суровый климат региона. Несмотря на все эти меры, население Новой Франции увеличивалось очень медленно и всё ещё ощущался недостаток женщин. В 1617 году в Квебек прибыла первая женщина из Франции. Наконец, сам король в 1663 году внедрил программу переселения незамужних девушек в Новую Францию. Со временем эти женщины получили название «Королевские дочери», поскольку их транспортировка и приданое в случае брака предоставлялись от имени самого короля Франции. Из более чем 770-и официально зарегистрированных невест, 600 (78 %) отправились в Квебек морем из города Дьеп в Нормандии, а 20 из них были уроженками самого города. Путь в Квебек через Атлантический океан на тот момент занимал не менее 2,5 месяцев.

Эмиграция 
Первые 36 девушек прибыли в порт Квебека 22 сентября 1663 года. Набор желающих поехать в Канаду проводился большей частью в Парижe и на северо-западе Франции (Нормандия, Пикардия и др.), а средний возраст девушек составлял 24 года, колеблясь в пределах от 12 до 30 лет. Кроме француженок, среди Королевских дочерей было также по одной немке (16-летняя дворянка Анна-Мария Фон Сэк, снискавшая в Квебеке скандальную славу), голландке, португалке и, возможно, другие национальности. Необходимым условием для эмиграции было наличие свидетельства о рождении и рекомендация от священника или магистрата, где подтверждалось что девушка незамужем. Некоторые (но не все) девушки были сиротами, хотя и не круглыми. Вопреки расхожим поверьям, они не были ссыльными проститутками, хотя Франция действительно сослала несколько проституток на Гаити. Казна выделяла на переезд и другие затраты 100 ливров на каждую девушку; кроме того, каждая получала ещё 50 ливров королевского приданого.

Большинство новоприбывших — 560 — остались в городе Квебек в устье реки Святого Лаврентия, далее 75 осели в городе Труа-Ривьер и, наконец, 133 поселились в городе Монреаль в конце своего пути. Из-за географии региона большинство девушек осталось в Квебеке, а потому в колониальный период его население было почти вдвое выше, чем население Монреаля (9 000 против 5 000 в 1760 году).

По прибытии женщины селились группами в семьях местных фермеров и мещан, куда вечерами приходили мужчины и выбирали себе будущую жену. Каждая «королевская дочь» при этом не выдавалась замуж насильно и имела полное право отказать мужчинам. Браки заключались только по взаимному согласию и регистрировались нотариусом. Право первого знакомства предоставлялось зажиточным мужчинам и также тем, кто уже имел собственное жильё. Мужчины, в свою очередь, искали более опытных и хозяйственных женщин. Большинство свадеб проходило уже через месяц после знакомства. В целом, между прибытием и свадьбой в среднем проходило не более 4—5 месяцев.

Адаптация 
Не все новоприбывшие женщины были родом из сельской местности, и далеко не все были готовы к суровым условиям жизни в Канаде. Некоторые даже умирали в пути или в первые годы жизни в Канаде. По данным местных регистров, 737 королевских девушек в итоге более или менее успешно вышли замуж, но от 200 до 300 не смогли или не захотели этого сделать по разным причинам. Большинство из них ушло в монастыри, некоторые даже вернулись во Францию. Правительство поощряло большие семьи и доплачивало отдельные средства из казны для многодетных семей. Уже через восемь лет после начала программы, во Французской Канаде рождалось по 600—700 детей в год, что подтвердило успех этой инициативы правительства. За 11 лет население колонии увеличилось до 6700 человек. Однако в 1672 году началась война Франции с Нидерландами, и казна опустела. Последняя партия Королевских дочерей прибыла в Квебек в сентябре 1673 года. Тем не менее, фертильность уже прибывших женщин и их франкоканадских дочерей достигала 11—12 детей в среднем на женщину, сделав их одним из самых плодовитых народов европейского происхождения в истории мира. К началу XVIII века число ежегодных рождений в колонии начало регулярно превышать 1 000 младенцев в год. От 7,5 тысяч французов, прибывших в Канаду, происходят 11—12 миллионов современных франкоканадцев, из них 6 миллионов живёт сейчас в провинции Квебек, составляя 80 % её населения. 75 % современных франко-квебекцев имеют среди своих предков одну из королевских девушек.

Вклад в развитие французского языка Квебека 
Королевские дочери, прибывшие в основном из Парижа или же транзитом через Париж, также в немалой степени способствовали тому что в Квебеке произошло быстрое смешение патуа. В результате к 1720-м годам дореволюционное парижское койне лучше всего понимали именно в Новой Франции, поскольку тут оно являлось фактические единственным родным социолектом всего населения, как городского, так и сельского, в то время как в самой Франции того периода крестьяне регионов по-прежнему плохо понимали парижское койне. Различия между французской речью Квебека и Франции, очевидные в настоящее время, возникли уже после того как нормативы парижской речи изменились под влиянием Великой Французской революции 1789 года, которая однако не затронула захваченный британцами Квебек.

Примечания 

Демографическая политика
История Квебека
Новая Франция
Колонизация Америки